Das Herreneinzel der US Open 2018 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressieger war Rafael Nadal, der im Halbfinale ausschied. Novak Đoković gewann das Turnier zum dritten Mal und holte seinen insgesamt 14. Grand-Slam-Titel.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 21. bis 24. August 2018 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen vier Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Herreneinzel
2018